Gondomar (Pontevedra), un municipi de la Província de Pontevedra a Galícia. Pertany a la Comarca de Vigo.
 Gondomar (Portugal), un municipi portuguès, situat al districte de Porto, a la regió del Nord i a la subregió de Gran Porto.